Александр Соломатин:
 Соломатин, Александр Алексеевич (1922—2013) — полный кавалер ордена Славы.
 Соломатин, Александр Викторович (1977—1999) — Герой Российской Федерации.
 Соломатин, Александр Иванович (1922—1945) — Герой Советского Союза.